Franz Joachim Beich (1665-1748), peintre et graveur allemand
 Ole Beich (1955-1991), musicien danois